Primera División 1941 (Chili)
 Primera División 1941 (Argentinië)
 Primera División 1941 (Uruguay)
 Primera División 1941 (Paraguay)
 Primera División 1940/41 - Spanje